Saint-Martin-du-Fouilloux ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Saint-Martin-du-Fouilloux (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 Saint-Martin-du-Fouilloux (Maine-et-Loire) im Département Maine-et-Loire